Jubayl kan syfta på följande platser:

Libanon 

 Caza de Jbayl, distrikt, Libanonberget, 
 Byblos, ort, Libanonberget,

Saudiarabien 

 al-Jubayl, ort, Ash Sharqiyah, 

Robotskapade Libanonförgreningar